L'expression bataille de Dornach peut faire référence à :

 Bataille de Dornach (1499), entre les confédérés suisses et les troupes des Habsbourgs, à Dornach, un village suisse du canton de Soleure.
 Bataille de Dornach (1914) entre la France et l'Allemagne, pendant la première Guerre mondiale, à Dornach, un quartier de la ville de Mulhouse.

Dornach